Gargas puede referirse a:

 Gargas, comuna de Alto Garona (Francia).
 Gargas, comuna de Vaucluse (Francia).